Mézières puede referirse a:

Geografía 

Mézières (Ardenas) una antigua comuna de Francia, que desde 1966 es parte de Charleville-Mézières, en la región de Champaña-Ardenas.
Mézières (Friburgo), una municipalidad en el cantón de Friburgo, en Suiza.
Mézières (Vaud), una municipalidad en el cantón de Vaud, en Suiza.
Mézières-au-Perche, en el departamento de Eure-et-Loir.
Mézières-en-Brenne, en el departamento de Indre.
Mézières-en-Drouais, en el departamento de Eure-et-Loir.
Mézières-en-Gâtinais, en el departamento de Loiret.
Mézières-en-Santerre, en el departamento de Somme.
Mézières-en-Vexin, en el departamento de Eure.
Mézières-lez-Cléry, en el departamento de Loiret.
Mézières-sous-Lavardin, en el departamento de Sarthe.
Mézières-sur-Couesnon, en el departamento de Ille-et-Vilaine.
Mézières-sur-Issoire, en el departamento de Haute-Vienne.
Mézières-sur-Oise, en el departamento de Aisne.
Mézières-sur-Ponthouin, en el departamento de Sarthe.
Mézières-sur-Seine, en el departamento de Yvelines.

Personas 

Jean-Claude Mézières (1938–2022), artista francés de cómics.
Philippe de Mézières (c. 1327-1405), escritor y soldado francés.